Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France)

Italie 

 17e division d'infanterie Pavia

Japon 
  (Armée impériale japonaise)

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-Uni 

 17e division d'infanterie (Northern)
 17e division d'infanterie (Inde)